Матрёновка — многозначный термин.

 Матрёновка — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Матрёновка — исторический район Кривого Рога, бывшее село.

См. также 
 Битюг-Матрёновка